Bermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Bermann (1812–1882), österreichischer Generalmajor
 Brigitte Bermann Fischer (1905–1991), Verlegerin, Schriftsetzerin und Kalligraphin
 Cipri Adolf Bermann (1862–1942), deutscher Bildhauer
 Emil Bermann (1869–1935), deutscher Jurist und Politiker
 Gottfried Bermann Fischer (1897–1995), deutscher Verleger
 Julius Bermann (1868–1943), österreichischer Gewerkschafter, Politiker und NS-Opfer
 Marquard Bermann († 1378), Bischof von Schwerin
 Moritz Bermann (1823–1895), österreichischer Schriftsteller
 Richard Arnold Bermann (1883–1939), österreichischer Journalist
 Richard Bermann (* 1941), Person des Judentums im Saarland 
 Sylvie-Agnès Bermann (* 1953), französische Diplomatin

Siehe auch: 
 Bärmann, Berman, Behrmann, Biermann